DNM est un sigle pouvant signifier :
 diplôme national de master ;
 Dynamic Network Management, en télécommunications ;
 le Dépôt naval de la Méditerranée, une unité de la Marine nationale française durant la Seconde Guerre mondiale.

DNM est un code pouvant signifier :
 Denim Air, une compagnie aérienne néerlandaise, selon le code OACI des compagnies aériennes ;
 aéroport de Denham, en Australie, selon le code IATA des aéroports.

Code